Belmar ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belmar (Maryland), im Baltimore (city) County
 Belmar (Nebraska), im Keith County
 Belmar (New Jersey), im Monmouth County
 Belmar (North Dakota), im Bottineau County
 Belmar (Allegheny County, Pennsylvania)
 Belmar (Venango County, Pennsylvania)
 Belmar Estates, im Carroll County, Maryland
 Belmar Park, im Lawrence County, Pennsylvania

Personen:
 Olga Belmar (* 1945), mexikanische Schwimmerin
 Silvia Belmar (* 1945), mexikanische Schwimmerin

Sonstiges:
 Belmar Branch, Fließgewässer im Crittenden County, Kentucky
 Hotel Belmar, traditionsreiches Hotel in Mazatlán, Mexiko

Siehe auch:
 Bellemare